

Toponymie 
 Lécluse est une commune française, située dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-Calais.
 La rue Lécluse est une voie du  de Paris, en France.

Patronyme 

 Cédric Lécluse, né le  à Épinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis, est un footballeur français qui évolue au poste de défenseur.
 Fleury Lécluse, né à Paris en 1774, mort à Auteuil en 1845, est un philologue français.
 Henri Lécluse est un poète né à Saint-Jean-en-Royans (Drôme) le  et mort à Cires-lès-Mello (Oise) le .
 Jean Marie Jacques de Lécluse de Longraye de Vieux-Châtel, né à Quimper le  et mort dans la même ville le , est un militaire français qui a pris part à la Guerre d'indépendance américaine.
 Rémy Lécluse est un alpiniste, guide de haute montagne et skieur de pente raide français, né le . Il a disparu le  dans une avalanche au camp III sur le Manaslu.

Voir aussi